Die Saison 2007/08 ist die 42. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi der Männer. Die Hauptrunde begann am 13. Oktober 2007 und endete am 27. April 2007 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Playoffphase der Saison begann am 3. Mai 2008 mit der ersten Begegnung des Viertelfinales und endete am 4. Juni 2008 mit der letzten Finalbegegnung.

In der Play-off-Finalrunde um den Meisterschaftstitel besiegten die Fenerbahçe Ülker in der Finalserie die Mannschaft des Türk Telekomspor mit 4:2 Siegen und sicherten sich mit der Titelverteidigung die 8. Meisterschaft seiner Vereinsgeschichte.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Playoffs 

Übersicht der einzelnen Playoff-Runden
Viertelfinale

Beşiktaş Istanbul (1) – Banvit BK (8) 3:1 (1:0, 85:81, 89:90, 102:96)
Türk Telekomspor (4) – Galatasaray Istanbul (5) 3:0 (78:71, 73:68, 88:86)
Efes Pilsen (2) – Pinar Karşıyaka SK (7) 3:1 (73:79, 78:56, 95:82, 85:77)
Fenerbahçe Ülker (3) – Antalya BB (6) 3:1 (78:73, 81:76, 82:88, 85:78)

Halbfinale

Beşiktaş Istanbul (1) – Türk Telekomspor (4) 1:3 (1:0, 103:77, 90:78)
Efes Pilsen (2) – Fenerbahçe Ülker (3) 0:3 (1:0, 65:76, 75:82)

Finale

Fenerbahçe Ülker (3) – Türk Telekomspor (4) 4:1 (100:72, 99:87, 75:87, 96:94, 90:79)

Weblinks 
 tbl.org.tr - Homepage der Türkiye Basketbol Ligi
 Türkiye Beko Basketbol Ligi 2007/08 auf mackolik.com (türkisch)

2007/08
Basketballsaison 2007/08